Сентауро дел Норте има више значења:

 Сентауро дел Норте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сентауро дел Норте (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сентауро дел Норте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сентауро дел Норте (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику